was (substantie), een groep vetachtige stoffen 
 bijenwas, een stof die door de honingbij wordt geproduceerd
 boenwas
 lederwas, zie schoensmeer
 wasgoed, dat wat gewassen wordt, met name kleding

 WebSphere Application Server, een softwareproduct van IBM
 Waarschuwingsstelsel

Zie ook
 Wassen (doorverwijspagina)